

Geografia 
 Regno Unito
Ludlow – paese dello Shropshire
 Stati Uniti d'America
Ludlow – villaggio della contea di Champaign, Illinois
Ludlow – città della contea di Kenton, Kentucky
Ludlow – città della contea di Aroostook, Maine
Ludlow – comune della contea di Hampden, Massachusetts
Ludlow – città della contea di Livingston, Missouri
Ludlow – città della contea di Windsor, Vermont
Ludlow – città fantasma della contea di Las Animas, Colorado dove avvenne il famigerato massacro di Ludlow
Ludlow – cittadina nel deserto del Mojave, contea di San Bernardino, California.

Altro 
Ludlow – epoca geologica del Siluriano
Ludlow – sorta di linotype manuale